Z-Wert steht für:
 in der Statistik für die Differenz eines Rohwertes vom Mittelwert (), siehe Standardisierung (Statistik)
 den Abminderungsfaktor einer Sonnenschutzvorrichtung, siehe Z-Wert (Architektur)
 ein Maß für die kosmologische Rotverschiebung ferner Galaxien, siehe z-Wert (Astronomie)
 die Absterberate von Mikroorganismen, siehe Sterilisation#z-Wert
 die Ionisierungsstärke von Lösemitteln, siehe Z-Wert (Lösungsmittel)
 den Auslösewert einer Skibindung, siehe Z-Wert (Ski)
 (z-Wert) eine besonders bei psychologischen Tests verwendete Normwertskala
 ein Parameter in der Knochendichtemessung